Мохаммад Эбрахим Сейфпур Саидабади (, ) — иранский борец вольного стиля, чемпион мира, призёр Олимпийских и Азиатских игр.

Биография 
Родился в Тегеране. В 1960 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Риме. В 1961 году стал чемпионом мира. В 1963 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио занял 6-е место. В 1965 году вновь стал чемпионом мира. В 1966 году завоевал серебряную медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 
  (на Азиатских играх)
  (на прочих международных состязаниях)

Борцы Ирана
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года